Morita Shigeru ist der Name folgender Personen:

* Morita Shigeru (Politiker) (1872–1932), japanischer Politiker
 Morita Shigeru (Maler) (1907–2009), japanischer Maler